L'expression « temps modernes » désigne l'époque moderne, mais peut également faire référence à :

 Les Temps modernes,  un film américain de Charles Chaplin (1936) ;
 Les Temps modernes, une revue, fondée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir en 1945, qui cesse de paraître en 2018 ;

 Les Temps modernes, un livre de Maurice Bardèche (1956)

 Les Temps modernes, un album de musique de Segnor Alonzo (2010).
 Les Temps modernes, le nom d'une période historique également appelée Époque moderne.

Voir aussi